Birger jarl kan syfta på:
 Birger jarl (1210–1266), svensk statsman och jarl 1248-1266

Namngivet efter jarlen 
Birger Jarl (opera) – skådespel i tre akter, tryckt 1774 med text av Gustaf Fredrik Gyllenborg
Birger jarl (staty) – en regentskulptur på Birger jarls torg
 Birger jarl (tidning) – en tidigare tidning i Stockholm
 – ett kryssningsfartyg som byggdes 1953 som S/S Birger Jarl
Birger jarls kenotaf – en skulptur och en skengrav vid Stockholms stadshus
Birger jarls torn – ett torn vid Norra Riddarholmshamnen i Stockholm
Birger Jarlspassagen – är Stockholms minsta galleria
Birger Jarlsgatan – en av de större och längsta gatorna i Stockholms innerstad
Birger Jarls torg –  ett torg på Riddarholmen i Stockholm
Birger Jarls basar – en byggnad på Birger Jarlsgatan 7 på Norrmalm i centrala Stockholm
Birger jarls ek – en ek på västra Kungsholmen i Stockholm

Se även
 – flera